Archosauriformes (do grego "lagartos dominantes, e do latim "forma") é um clado de répteis diapsidas que se desenvolveu a partir de ancestrais do Archosauromorpha no final do Permiano (há cerca de 250 milhões de anos). Esses répteis que incluem membros da família Proterosuchidae e formas mais avançadas. Foram originalmente parecidos com crocodilos predadores semi-aquáticos de cerca de 1,5 metros de comprimento, uma postura com cotovelos para fora e focinhos longos. Ao contrário da maior parte de seus contemporâneos Therapsidas, os proterosuchideos sobreviveram à Extinção do Permiano-Triássico, talvez porque eram catadores oportunistas e podiam recuar na água para encontrar alívio a partir de um clima superaquecido. Qualquer desses cenários são hipotéticos, o que é claro é que estes animais tiveram grande sucesso em seu novo ambiente e evoluiu rapidamente. Dentro de alguns milhões de anos no Triássico, o Proterosuchidae  tinha dado origem ao Erythrosuchidae (o primeiro  sauropsídeo a dominar totalmente o seu ambiente), que por sua vez, foram os ancestrais dos pequenos ágil Euparkeriidae, que gerou uma série de famílias avançados de sucesso - os arcossauros evoluiram rapidamente para preencher nichos ecológicos vazios no sistema global devastado.

Archosauriformes pré-Euparkeria foram no passado incluídos na subordem Proterosuchia da ordem Tecodonte. No âmbito da metodologia cladística, Proterosuchia é rejeitado como uma montagem parafilético, é um taxon de pré-arcossauros que são considerados como Archosauriformes basal.

Taxonomia 
 Classe Reptilia
 Infraclasse Archosauromorpha
 (indefinido) ARCHOSAURIFORMES
 Uatchitodon
 Família Proterosuchidae
 Família Erythrosuchidae
 Família Euparkeriidae
 (indefinido)
 Turfanosuchus
 Yonghesuchus
 Família Proterochampsidae
 (indefinido) Archosauria [Grupo Archosauria = Avesuchia]

Abaixo está o cladograma de Ezcurra (2010):

Abaixo está um cladograma de Nesbitt (2011):

Literatura

Répteis
Diapsida